Personen
 Vera Rubin - Amerikaans astronome
 Rubio Rubin - Amerikaans voetballer
 Lillian Rubin - Amerikaans auteur en sociologe
 Edgar Rubin - Deens psycholoog
 Chanda Rubin - Amerikaans tennisspeelster
 Noah Rubin - Amerikaans tennisspeler
 Rick Rubin - Amerikaans muziekproducer
 Eduard Alexander Rubin - Zwitsers militair en werktuigbouwkundig ingenieur
 Ilan Rubin - Amerikaans drummer
 Robert Rubin - Amerikaans minister
 Władysław Rubin - Pools priester en kardinaal
 Zipora Rubin-Rosenbaum - Israëlisch paralympiër
 Marcel Rubin - Oostenrijks componist
 Gail Rubin - Amerikaans-Israëlisch natuurfotografe
 Rubin Lacey - Amerikaans gitarist
 Peter Rubin - Duits zanger
 Rubin Carter - Amerikaans bokser
 Daphne Rubin-Vega - Panamees-Amerikaans zangeres en actrice
 Rubin Lie Pauw Sam - Surinaams arts, politicus en ondernemer
 Rubin Dantschotter - Belgisch voetballer
 Rubin Seigers - Belgisch voetballer
 Rubin Okotie - Oostenrijks voetballer

Overig
 (5726) Rubin - asteroïde, vernoemd naar  Vera Rubin
 Vaas van Rubin - optische illusie gecreëerd door Edgar Rubin
 Rubin (hop) - hopvariëteit
 Schmidt-Rubin - geweertype
 Rubin Museum of Art - museum voor Tibetaanse kunst in New York